Ралли Великобритании 2016 года (официально 72. Dayinsure Wales Rally GB) — двенадцатый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 27 по 30 октября. Это 72-ое Ралли Великобритании в истории и 44-ое в рамках чемпионата мира. Победителем в четвёртый раз подряд стал француз Себастьен Ожье.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 7, 93 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году